Piganiol est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jean-Aimar Piganiol de La Force (1669–1753), historien, géographe et journaliste français ;
 André Piganiol (1883–1968), archéologue et historien français ;
 Pierre Piganiol (1915–2007), chimiste français.

 L'entreprise de Piganiol Parapluies installée à Aurillac.

Notes et références 

Patronyme français